Hendrik I van Gronsveld, (ca. 1296 - ca. 1350), ridder en burggraaf van Limburg in 1326
 Hendrik II van Gronsveld,  (ca. 1335-1404), burggraaf van Limburg, heer van Heyden 1382-1404 en heer van Gronsveld 1386-1404
 Hendrik III van Gronsveld, (1368-), ridder en heer van Rimburg, een zoon van Hendrik II van Gronsveld